IGJ steht als Abkürzung für

 Internationales Geophysikalisches Jahr
 Internationale Gesellschaft für Jazzforschung, siehe Jazzforschung#Institut für Jazzforschung

Abkürzung